O Estandarte é um jornal que se constitui no órgão oficial da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil.

Fundado em 7 de janeiro de 1893, pelos Reverendo Eduardo Carlos Pereira, Reverendo Bento Ferraz e Presbítero Joaquim Alves Corrêa, é sucessor do periódico A Imprensa Evangélica, fundado em 5 de novembro de 1864. Hoje ele está presente em igrejas em todo o país com assinantes na maioria delas.

Expediente 2005
Diretor e Editor: Reverendo Gerson Correia de Lacerda
Jornalista Responsável: Uassyr Ferreira
Tiragem: 7.000 exemplares

Estandarte, O